Dette er en liste over internationale telefonkoder som skal indtastes ved telefonopkald til udlandet. Ved opkald fra Danmark til udlandet, eller fra udlandet til Danmark, tastes først cifrene 00.

Landenes telefonkoder tildeles af den internationale telekommunikationsunion i standarden E.164.

Se også 
 http://www.landekoder.info Fortegnelse over landekoder
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2015-PDF-E.pdf
 Webside for Den internationale Telekommunikations-Union
 international telefon bibliotek
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-2016-PDF-E.pdf
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf
 http://www.wtng.info/

Landekoder
Telefoni